O Alinex é uma distribuição GNU/Linux baseada em Debian, criada em 2005 através de um protocolo entre a Junta de Extremadura (Espanha) e a Universidade de Évora.

É desenvolvida pela Universidade de Évora. A versão 1.0  foi baseada na distribuição Linex da Estremadura espanhola. A versão  2.0 e posteriores são baseadas na distribuição Ubuntu o logotipo é uma simpática ovelha, uma referência ao Alentejo. O Alinex, visa diversos públicos, nomeadamente PMEs, Administração Pública, sistema educativo, utilizador comum, indústria . Apresenta-se, tal como o LinEx ou outras distribuições Linux, como uma alternativa sólida, aberta e funcionalmente satisfatória aos sistemas operativos proprietários. A facilidade de instalação, que está ao nível dos melhores sistemas actualmente difundidos, tornará o Alinex apelativo e intuitivo para o utilizador comum. A oferta Alinex será gradualmente complementada por software aplicacional dirigido ao problemas concretos dos vários públicos (contabilidade, facturação, imobilizado, gestão de stocks, gestão de expediente, recursos humanos, bibliotecas, etc).

Ligações externas
 Sítio oficial do Alinex
 Alinex no Distrowatch.com

Distribuições Linux de Portugal